Pokol-lik néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Pokol-lik, ajkai barlang.
 Pokol-lik, a Kapolcsi Pokol-lik egyszerűsített neve.
 Pokol-lik, a Szentantalfai Pokol-lik egyszerűsített neve.
 Pokollik, a Taliándörögdi Pokol-lik egyszerűsített neve.